Бихів — місто в Могильовській області Білорусі, районний центр
  — агромістечко у Бихівському районі Могильовської області.
  — станція Могильовського відділення Білоруської залізниці. Знаходиться у місті Бихові
 Бихів-1 — колишнє воєнне містечко, гарнізон, військовий аеродром, нині у місті Бихів
 поселення Бихів / settlement Bychowo, Куренецька волость, Вілейський повіт, Мінська губернія (1793—1843), Віленська губернія (1843—1920) / гміна Куранець , Новогрудське воєводство (1921—1922),   (1922—1926), Віленське воєводство (1926—1939); Вілейський район Мінська область
 урочище Бихів, Круговицька волость Слуцький повіт Мінська губернія / , Лунинецький повіт, Поліське воєводство / Огаревицька сільська рада Берестейська область

 Бихів — річка в Полтавській області, ліва притока річки Грунь
 Бихів — село на Волині
 хутір Бихів, Дераженська волость Ровенський повіт Волинська губернія (1795—1920) / гміна Деражне, Рівненський повіт (1921—1924), Костопільський повіт (1925—1939), Волинське воєводство (1921—1939)

 Бихово (Поморське воєводство)
 Бихово (Нижньосілезьке воєводство)

 «Быхов» — флот компании — Морская геодезия. Класс регистра. КМ(*)L2[1] РМРС · Место базирования. Архангельск · Год постройки. 1990 · Длина, м. 53.7 · Ширина, м. 10.5

 Примітки